Anna Bourbonsko-Parmská, celým jménem Anna Maria Antonie Françoise Zita Marguerite de Bourbon-Parma (18. září 1923, Paříž, Francie – 1. srpna 2016, Morges, Švýcarsko) byla manželka krále Michala I. Rumunského a poslední rumunská královna.

Život 

Princezna Anna byla jedinou dcerou prince Renata Bourbonsko-Parmského (1894–1962), syna vévody Roberta I. Parmského a princezny Markéty Dánské (1895–1992), neteře krále Frederika VIII. Dánského. Díky tomu byla také neteří poslední české královny Zity.

Jako příslušnice rodu Bourbon-Parma se zúčastnila v listopadu 1947 v Londýně svatby následnice britského trůnu Alžběty II. s řeckým princem Philipem. Zde také poznala mladého rumunského krále Michala I.

10. června 1948 se za Michala vdala v kapli královského paláce v Aténách. Ač byl Michal několik měsíců předtím donucen jako král abdikovat, byla Anna titulována jako královna Rumunská. Nicméně manželský pár užíval titulu Princ a Princezna z Hohenzollernu.

Po svržení Ceaușescova režimu žil královský pár opět v Alžbětinském paláci v Bukurešti, aniž by však vykonávali svou politickou funkci. Střídavě žili také ve Švýcarsku, kde strávili značnou část exilového života. Zde také královna Anna 1. srpna 2016 zemřela.

Potomstvo 
Královský pár měl pět dcer, které se narodily všechny v exilu:
 Margarita (* 26. března 1949) ⚭ 1997 Radu Duda; adoptovaný Princ von Hohenzollern-Veringen (* 1960)
 Helen (* 15. listopadu 1950) ⚭
 1983 Dr. Leslie Robin Medforth-Mills (* 1942) (r. 1991)
 1998 Alexander Philips Nixon McAteer (* 1964)
 Irina (* 28. února 1953) ⚭ 1983 John Kreuger (* 1945) (r. 2003 )
 Sophie (* 29. října 1957) ⚭ 1998 Alain Biarneix (r. 2002)
 Maria (* 13. července 1964) ⚭ 1995 Casimir Mystkowski (r. 2003)

Vývod z předků

Literatura 
 Radu, Prince of Hohenzollern-Veringen: Anne of Romania. A War, A Exile, A Life, The Romanian Cultural Foundation Publishing House, Bucharest (2002) 
 Marlene Eilers-Koenig: The Marrige of Kinf Michael I. and Queen Anne of Romania, European Royal History Journal (Juni 2008)

Externí odkazy 
 
 Oficiální stránky královské rodiny

Bourbon-Parma
Parmské princezny
Rumunské královny
Narození v roce 1923
Narození v Paříži
Ženy
Narození 18. září
Úmrtí 1. srpna
Úmrtí v roce 2016
Úmrtí v Morges
Pohřbení v katedrále v Curtea de Argeș
Nositelé Řádu rumunské koruny 1. třídy
Italští římští katolíci
Bourbonsko-parmské princezny
Nositelé Válečného kříže 1939–1945
Italské osobnosti druhé světové války
Francouzské osobnosti druhé světové války